Toivonen ist der Familienname folgender Personen:

 Armas Toivonen (1899–1973), finnischer Leichtathlet
 Hannu Toivonen (* 1984), finnischer Eishockeyspieler
 Harri Toivonen (* 1960), finnischer Automobilrennfahrer
 Henri Toivonen (1956–1986), finnischer Rallyefahrer
 Kalervo Toivonen (1913–2006), finnischer Leichtathlet
 Markus Toivonen (* 1979), finnischer Gitarrist
 Nestori Toivonen (1865–1927), finnischer Sportschütze
 Ola Toivonen (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 Pauli Toivonen (1929–2005), finnischer Rallyefahrer
 Raimo Olavi Toivonen (* 1953), finnischer Elektroingenieur und Sprachanalytiker
 Seppo Toivonen (* 1957), schwedischer Skispringer
 Tuija Toivonen (Tuija Toivonen-Jousimaa; * 1958), finnische Leichtathletin